Georg Fleetwood kan syfta på:

* Georg Fleetwood (1605–1667), engelskfödd svensk friherre, militär och diplomat
 Georg Fleetwood (1806–1878), svensk friherre och militär 
 Georg Fleetwood (1882–1958), svensk friherre och museiman